Golpe de Maio  pode referir-se a:
Golpe de Maio (Sérvia)
Golpe de Maio (Polônia)
Golpe de Estado de 16 de Maio (Coreia do Sul) 
Revolução de 28 de Maio de 1926 (Portugal)